Fromberg peut désigner :

 Le Fromberg (Voerendaal), le Fromberg situé dans la commune de Voerendaal aux Pays-Bas, une côte empruntée souvent lors de l'Amstel Gold Race.
 Fromberg (Montana), la ville de Fromberg dans le Montana.
 Richard Fromberg (né en 1970), joueur australien de tennis.